

Musica
 Soleado – singolo dei Daniel Sentacruz Ensemble del 1974
 Soleado – album dei Daniel Sentacruz Ensemble del 1974
 Soleado Recordings – etichetta discografica

Cinema
 Soleado – film del 2004, diretto da Gregg Guinta

Fumetti
 Soleado – fumetto con protagonista il personaggio di Ken Parker